Това е списък на хунските владетели.

Общ списък

Бели хуни в Индия 
 Торамана, 6 век, (490 – 515 (510?)
 Михиракула (500/510 – 528), син на Торамана

Вижте също 
 Шанюй

Източници 

 
Списъци